Гипоцентр ( — под,  — центр круга) — центральная точка очага землетрясения, точка, в которой начинается подвижка пород. В случае протяжённого очага под гипоцентром понимают точку начала вспарывания разрыва.

Проекция гипоцентра на поверхности Земли называется эпицентром землетрясения.

Глубина залегания гипоцентра обычно колеблется от нескольких километров до 700 километров. В верхней части земной коры (до 20 километров) гипоцентры появляются в результате хрупких деформаций в толще пород. В более глубоких слоях гипоцентры возникают на общем фоне преобладания пластических деформаций.

См. также 
 Землетрясение
 Эпицентр

Примечания

Литература 
 Короновский Н. В., Якушова А. Ф. Основы геологии. 
 

Землетрясения